Die Liste der Naturdenkmale in Isny im Allgäu nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg liegenden Stadt Isny im Allgäu. In Isny im Allgäu gibt es insgesamt 27 als Naturdenkmal geschützte Objekte, alle sind flächenhafte Naturdenkmale (FND), keines ist ein Einzelgebilde-Naturdenkmal (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Weblinks 
 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND

Naturdenkmale
Isny im Allgäu